Héctor Herrera puede referirse a:
Héctor Herrera Cajas (1930-1997), historiador clásico chileno.
Héctor Herrera (1934-2010), cómico mexicano.
Héctor Herrera (1959-), atleta cubano.
Héctor Herrera (1981-), exfutbolista mexicano.
Héctor Herrera (1990-), futbolista mexicano.